Sans frontière, un film d'aventure de Martin Campbell sorti en 2003.
 Sans frontière, un magazine français lancé en .